Fissidentaceae är en familj av bladmossor. Fissidentaceae ingår i ordningen Fissidentales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fissidentaceae 521 arter. 

Fissidentaceae är enda familjen i ordningen Fissidentales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fissidentaceae